Ephemeroidea är en överfamilj av dagsländor. Ephemeroidea ingår i ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Ephemeroidea 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Ephemeroidea